Toyooka bezeichnet:
 eine Großstadt in der Präfektur Hyōgo: Toyooka
 eine Stadt in der Präfektur Nagano: Toyooka (Nagano)
 ein Lehen in japanischen Provinz Kōzuke: Toyooka (Kōzuke)
 ein Lehen in japanischen Provinz Tajima mit Sitz in Toyooka, Hyōgo: Toyooka (Tajima)